Religió
Paradís.

 Literatura
Paradís (La Divina Comèdia).
El Paradís perdut.

 Economia
Paradís fiscal.

 Astronomia
Au del Paradís

 Geografia
Vallmoll Paradís.

 Biologia
Paradisaeidae (els ocells del paradís).
Strelitzia reginae (planta, de flor també anomenada ocell del paradís).
Gallina Paradís.